De familie Didelphidae.
 Het geslacht Didelphis.